Veken ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Veken (1904–1971), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus und Schriftsteller
 Katharina Kammer-Veken (1920–2017), deutsche Schriftstellerin